Халтијангис има више значења:

 Халтијангис (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Халтијангис, Сан Хосе Халтијангис (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику